Hypatie ou Hypatia peut faire référence à :

Personnalité 

 Hypatie (vers 355 - 415), une philosophe néoplatonicienne, astronome et mathématicienne grecque d'Alexandrie.

Fiction 

 Hypatia, un roman de Charles Kingsley (1853).
 Hypatia, un personnage basé sur Hypatie d'Alexandrie dans la série  de Mercedes Lackey, Eric Flint et Dave Freer.
 Hypatia, un personnage basé sur Hypatie d'Alexandrie dans le roman Baudolino d'Umberto Eco (2000).
 Hypatia, le personnage principal du film de 2009 Agora, interprété par Rachel Weisz.

Philosophie 

 Hypatia, de John Toland (1720)
 Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, une publication universitaire de recherche sur le féminisme et la philosophie.

Astronomie 

 Hypatia (planète) ou Iota Draconis b, une planète extrasolaire (exoplanète) en orbite autour de l'étoile Iota Draconis.
 Hypatia (cratère), un cratère sur la Lune.
 (238) Hypatie, un astéroïde.
 Rimae Hypatia, un réseau de crevasses sur la surface lunaire.

Divers 

 Hypatia (pierre), une petite pierre, premier spécimen connu d'un noyau cométaire.
 , un genre de lépidoptères de la famille des Erebidae.
 Hypatia Sans, une police de caractère Adobe créée en 2002.

Homonymie de titre